La Coppa Italia 1991-1992 si è svolta dal 19 settembre al 21 novembre 1991: al torneo hanno partecipato trenta squadre di club italiane e la vittoria finale è andata per la quarta volta al .

Formula
Le squadre (quattordici di Serie A1 e sedici di Serie A2) hanno disputato sedicesimi di finale, ottavi di finale, quarti di finale, semifinali, finale per il terzo posto e finale.

Squadre partecipanti

Torneo

Tabellone

Risultati

Sedicesimi di finale

Ottavi di finale

Quarti di finale

Semifinali

Finale 3º posto

Finale

Collegamenti esterni

Pallavolo nel 1991
Pallavolo nel 1992
 1991-1992